Ludwig Fischer kan syfta på bland andra:

* Ludwig Fischer (1745–1825), tysk operasångare
 Ludwig Fischer (1905–1947), tysk politiker och krigsförbrytare
 Ludwig Fischer (1915–1991), tysk racerförare
 Ludwig Hans Fischer (1848–1915), österrikisk landskapsmålare